Topol může znamenat:

biologie
 Topol – rod stromů z čeledi vrbovitých
 Topol bílý – Populus alba
 Topol černý – Populus nigra
 Topol osika – Populus tremula
 Topol vlašský – Populus pyramidalis

geografický název
 Topol (Chrudim) – část města Chrudim v okrese Chrudim
 Topol (hradiště) – pravěké hradiště v okrese Chrudim

příjmení osob
 Filip Topol – český textař, hudebník, syn Josefa a bratr Jáchyma
 Jáchym Topol – český básník, spisovatel a hudebník, syn Josefa a bratr Filipa
 Josef Topol – český básník, dramatik a režisér, otec Jáchyma a Filipa
 Chaim Topol – izraelský herec
 Milan Topol (* 1955) – český hokejista

jiné
 Topol-M – ruská mezikontinentální balistická střela

Externí odkazy